Женская сборная Белоруссии по футболу представляет Белоруссию на международных турнирах по футболу для женщин. Собирается под руководством Белорусской федерации футбола. На чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх не выступала ни разу. 

По состоянию на 25 марта 2022 года сборная находится на 55-м месте в рейтинге сборных ФИФА (наивысшее достижение — 37-е место, декабрь 2011 года и август 2012 года).

История выступления в отборочных турнирах 
Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны на отборочный матч чемпионата мира против Исландии (7 апреля 2022).

Недавние вызовы 
Менее года с момента последнего вызова.

Тренерский штаб 
 Юрий Малеев — главный тренер
 Юрий Афанасенко — тренер вратарей

Тренеры сборной 
 Иван Турков (1995—1996)
  Николай Касаткин (1997—2003)
  Олег Волох (2004—2007)
  Владимир Косаковский (июль 2007—2008)
  Дмитрий Шевчук (ноябрь 2008 — декабрь 2012)
  Татьяна Волкова (январь 2013 — июнь 2015)
  Эдуард Деменковец (июль 2015—2019)
  Юрий Малеев (с 2019 года)

Сборная в рейтингах ФИФА 

Источник: FIFA World Ranking History

Матчи сборной

Матчи 1996 года 
Отборочные матчи женского ЧЕ.

Матчи 1997 года 
Товарищеский матч.

Отборочные матчи ЧМ.

Матчи 1999 года 
Отборочные матчи женского ЧЕ-2001.

Матчи 2000 года 
Отборочный матч женского ЧЕ-2001.

Матчи 2003 года 
Матчи «Кубка Содружества»:

Отборочные матчи первого круга на Чемпионат Европы 2005 года.

Матчи 2004 года 
Матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2005 года:

Матчи 2018 года

Матчи 2019 года

Матчи 2020 года

Матчи 2021 года

Матчи 2022 года

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте БФФ
 Официальная страница сборной Белоруссии на сайте ФИФА 
 Официальная страница сборной Белоруссии на сайте УЕФА

Белоруссия
Сборная Белоруссии по футболу